Hattenhofen (Fürstenfeldbruck)
 Hattenhofen (Göppingen)

Desambiguações de topônimos